Jméno a příjmení Miloš Novák má více nositelů:

 Miloš Novák (1952–2021) – český hokejový útočník
 Miloš Novák (právník) (1913–1984) – český právník, voják, úředník a spisovatel
 Miloš Novák (malíř) (1909–1988) – český akademický malíř a ilustrátor